Luksemburg:
 Clausen – dzielnica Luksemburga

Niemcy:
 Clausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz

Osoby:
 Frits Clausen – duński polityk
 Hans Clausen – duński żużlowiec
 Néstor Clausen – argentyński piłkarz
 Peter Clausen - duński przyrodnik
 Wilhelm Clausen – zbrodniarz nazistowski

Zobacz też:
 Claussen
 Klausen